Šlechta může být:

 šlechta – část lidské společnosti se zvláštními výsadami; aristokracie, nobilita

 příjmení osob
 Antonín Šlechta (rozcestník) – více osob
 Emanuel Šlechta (1895–1960) – český politik, poúnorový předseda ČSS, poslanec a ministr
 Jan Šlechta (rozcestník) – více osob
Jaroslav Šlechta (1898–1989) – český letecký konstruktér
 Josef Šlechta – více osob
 Milan Šlechta (1923–1998) – český varhaník
 Vladimír Šlechta (* 1960) – český spisovatel, autor science-fiction

 podobné
 Robert Šlachta (* 1971) – bývalý český policista a celník

Česká příjmení